Мерл Перти́ль (; 23 ноября 1941, , Калифорния, США — 21 февраля 1997, Калифорния, США) — американская  и кино.

Биография 
Мерл выросла в штатах Индиана и Иллинойс, а затем переехала в Лос-Анджелес, где заключила контракт с Universal Studios. Она появилась во втором сезоне телесериала  (1960—1961). Там Пертиль познакомилась с Хью Хефнером. В январе 1962 года девушка была Playmate журнала Playboy.

Мерл Пертиль умерла в 55-летнем возрасте 21 февраля 1997 года. В результате осложнений операции на сердце она скончалась, не приходя в себя.

Примечания

Ссылки 
 
 Мерл Пертиль на сайте Playboy.com

Киноактрисы США